{{Info/Facção de conflito|nome=Houthis  حوثيون|guerra=Rebelião Houthi no Iêmen  Revolução Iemenita  Crise Iemenita  Guerra Civil Iemenita (2015–presente)  Conflito no sul da Arábia Saudita  Intervenção militar no Iêmen (2015–presente)|imagem1=
Bandeira Houthi: "Alá é o maior, Morte à América, Morte a Israel, Maldição aos judeus, Vitória ao Islã"|nome original=Ansar Allah أنصار الله|datas=1994–presente  (armado desde 2004) |ideologia=Renascimento Zaidita  Nacionalismo árabe  Nacionalismo iemenita  Anti-imperialismo<ref>{{citar jornal|url=http://rt.com/op-edge/245585-us-yemen-policies-middle-east/|título=Will Yemen kick off the War of the two Blocks?'|jornal=Russia Today}}</ref>  Antissionismo  Antiamericanismo|objetivos=Defender os interesses dos Zaiditas  Defender a independência do Iêmen  Acabar com a influência da Arábia Saudita no Iêmen|líder=Hussein Badreddin al-Houthi  (morto em 2004)   Abdul-Malik al-Houthi|religião=Zaidismo|sede=Sana, |área=  |efetivos=100.000|aliados=Países:        Grupos:   Forças leais a Ali Abdullah Saleh (2014-2017)   Congresso Geral do Povo  (2014-2017)    Hezbollah   Ahrar al-Najran|inimigos=Países:   (Governo de Hadi)                                Grupos:   Forças leais a Ali Abdullah Saleh (a partir de 2017)    Movimento do Sul   Al-Qaeda na Península Arábica   Estado Islâmico|sitio web=www.ansarollah.com}}

Houthis (em árabe, الحوثيون, transl. al-Ḥūthiyyūn, também chamados  al-Houthis, em alusão ao nome de seus dirigentes, Hussein Badreddine al-Houthi e seus irmãos) é a denominação mais comum do movimento político-religioso Ansar Allah, (em árabe أنصار الله, transl.  : 'partidários de Deus') majoritariamente xiita zaidita (embora inclua também sunitas) do noroeste do Iêmen.

Hussein Badreddin al-Houthi, líder do grupo, foi morto em setembro de 2004, por forças do exército iemenita. Outros integrantes da liderança houthi, incluindo Ali al-Qatwani, Abu Haider, Abbas Aidah e Yousuf al-Madani (um genro de Hussein al-Houthi) também foram mortos pelas forças governamentais iemenitas. 

Parte do  grupo tem sido referida como um "poderoso clã", denominado Ash-Shabab al-Mu'min (em árabe, الشباب المؤمن;  em português, Jovens Crentes)  ou Jovens Crentes''.

História
Os houthis se constituíram como grupo político nos anos 1990, após a unificação do Iêmen (antes dividido em Iêmen do Norte e Iêmen do Sul). Antes da unificação, o Iêmen do Norte, de população majoritariamente zaidita, era uma república nacionalista árabe instalada nos anos 1960, após um golpe militar e uma longa guerra civil que pôs fim ao teocrático Reino do Iêmen, expulsando os imãs zaiditas, que haviam governado o território desde o final do século IX (ca. 897). Em 1990, quando ocorre a unificação do país, o presidente do antigo Iêmen do Norte, Ali Abdullah Saleh, é eleito presidente da nova República do Iêmen. Saleh se manteve no cargo até  2012, quando foi  destituído, na esteira de revoltas populares ocorridas durante  a chamada Primavera Árabe - com apoio dos houthis, violentamente combatidos por seu governo.

Mais recentemente, porém, Saleh acabou por se aliar aos houthis, quando o Iêmen foi levado a nova guerra civil, quando os insurgentes capturaram a capital iemenita, Sana'a, obrigando o presidente Abdrabbuh Mansur Hadi a sair do país.

Luta armada

Armado a partir de 2004, em 2005 o  movimento contava com 1.000 a 3.000 combatentes; a partir de 2009, esse número era estimado em 2.000 a 10.000. De acordo com Ahmed Al-Bahri, os houthis tinham um total de 100.000-120.000 seguidores, incluindo combatentes armados e partidários desarmados. O grupo tem evitado a disseminação do COVID-19 em pessoas em 2020 no país, sendo um dos poucos países imunes a doença.

Os houthis afirmam que suas ações são para a defesa de sua comunidade e contra a discriminação por parte do governo. O governo do Iêmen, por sua vez, acusa-os de querer derrubá-lo e instituir uma lei religiosa xiita, desestabilizar o governo e "fazer uma agitação com sentimento de antiamericano".

O governo iemenita também acusou os houthis de ter ligações com patrocinadores externos, especialmente o governo iraniano. Por sua vez, os houthis rebateram as acusações, afirmando que o governo iemenita é apoiado por agentes externos, notadamente  a Arábia Saudita e a Al-Qaeda 

Em menos de um mês (de 26 de março a  13 de abril de 2015), os ataques contra os houthis produziram  3.897 feridos e resultaram na morte de aproximadamente 2.600 civis, incluindo um grande número de crianças e mulheres.  A Arábia Saudita e seus oito aliados árabes justificam os ataques pela necessidade de defender a legitimidade do presidente iemenita, Abdrabbuh Mansur Hadi, além de suprimir a ameaça que os houthis supostamente representariam para a Arábia Saudita,  e principalmente evitar que  o Irã estenda sua influência na região por meio dos rebeldes.

Ver também 

Guerra Civil Iemenita (2015–presente)
Rebelião Houthi no Iêmen

Ligações externas 
 Site Oficial

 
Política do Iémen
Revolução iemenita de 2011-2012